Алтунян — армянская фамилия:
 Алтунян, Генрих Ованесович (1933—2005) — народный депутат Украины 1-го созыва, диссидент и политзаключённый советских времён.
 Алтунян, Рубен Татулович (1939—2021) — советский и армянский композитор, дирижёр, профессор Ереванской государственной консерватории имени Комитаса, заслуженный деятель искусств Республики Армения.
 Алтунян, Татул Тигранович (1901—1973) — армянский, советский дирижёр, хормейстер, музыковед-фольклорист, педагог, музыкальный деятель. Народный артист СССР.